Чула Чакрабон, Принц Чула Чакрабон (тай. พระเจ้า วร วงศ์ เธอ พระองค์เจ้า จุล จักรพงษ์, 1908—1963) — член тайської королівської сім'ї династії Чакрі, українського походження.
 Наріса Чакрабон (англ. Narisa Chakrabongse нар. 2 серпня 1956) — письменник, видавець, активіст, борець за екологію.